Ada den Haan (1941), voormalig Nederlands zwemster
 Jacques den Haan (1908-1982), Nederlands schrijver
 Djur den Haan, Nederlands golfspeler
 Bennie den Haan, Nederlands acteur en zanger
 J. Bernlef (Hendrik Jan Marsman, 1937-2012), publiceerde ook als S. den Haan
 J.J.A. den Haan, generaal-majoor, voormalig commandant van het Korps Mariniers
 Liane den Haan (1967), Nederlands bestuurder en politica
 Metaalwarenfabriek Den Haan Rotterdam B.V., tegenwoordig fabrikant van scheepvaartbenodigdheden

Varianten 
 Jan den Haen (1630-1676), een Nederlands admiraal
 De Haen, een voormalige windmolen
 Bieren Den Haene, een bierbrouwerij uit West-Vlaanderen
 De Haene – zie Huis De Haan
 De Haan (doorverwijspagina)
 Haan (doorverwijspagina)
 't Haantje (doorverwijspagina)